Виногра́довский се́льский сове́т ():
 Виноградовский сельский совет — в Пятихатском районе Днепропетровской области Украины
 Виноградовский сельский совет — в Компанеевском районе Кировоградской области Украины
 Виноградовский сельский совет — в Сакском районе Крыма
 Виноградовский сельский совет — в Арцизском районе Одесской области Украины
 Виноградовский сельский совет — в Болградском районе Одесской области Украины
 Виноградовский сельский совет — в Тарутинском районе Одесской области Украины
 Виноградовский сельский совет — в Алёшковском (ранее — Цурюпинском) районе Херсонской области Украины
 Виноградовский сельский совет — в Ярмолинецком районе Хмельницкой области Украины

См. также 
 Виноградовский сельсовет